Ponte San Giovanni, frazione di Perugia;
 Ponte San Giovanni, frazione di Serra San Quirico in provincia di Ancona
 Ponte San Giovanni, frazione di Scoppito in provincia dell'Aquila
 Ponte San Giovanni, frazione di Urbania in provincia di Pesaro
 Ponte di San Giovanni, ponte di epoca romana, i cui resti si trovano a Fossato di Vico in provincia di Perugia
 Ponte di San Giovanni, di accesso alla Fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo
 Ponte di San Giovanni Nepomuceno, ponte di Livorno